CGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Campo Grande (MS) (Brasile)